Babin zub se može odnositi na:
 Babin zub, jednogodišnja biljka iz porodice dvoliskovaca
 Babin zub (Stara planina), planinski vrh u Srbiji